Eine Johannes-und-Paulus-Kirche bezeichnet Kirchen, die dem Patrozinium der heiligen Märtyrer Johannes und Paulus unterstellt wurden.

Deutschland 
 St. Johannes und Paulus (Beckingen)
 St. Johannis-Pauli (Niedersachswerfen)
 St. Johannes und Paulus (Oberfarnstädt)
 St. Johannes und Paulus (Seeweiler)
 Waldkapelle St. Johann und Paul in Schönau am Königssee
 St. Johannes und Paulus (Weisenheim am Berg)

Italien 
 Basilica minor Santi Giovanni e Paolo (Rom)
 San Zanipolo in Venedig

Österreich 
Kärnten
 Filialkirche Gablern
Niederösterreich
 Pfarrkirche Egelsee
 Pfarrkirche Zissersdorf
Steiermark
 St. Johann und Paul (Graz)

Weblinks 

 
Johannes-Paulus-Kirche